C21H30O5 – formula molecolare del 18-idrossicorticosterone
C21H30O5 – formula molecolare del cortisolo

Formule molecolari